«Добро́ пожа́ловать в Де́рри» () — предстоящий американский сериал, который является приквелом к фильмам «Оно» (2017) и «Оно 2» (2019). Сериал находится в разработке для стримингового сервиса HBO Max. Действие проекта будет происходить в 1960-х годах до событий «Оно». Сюжет будет включать в себя историю происхождения Пеннивайза, могущественного древнего существа, которое пробуждается каждые 27 лет, чтобы охотиться на детей городка Дерри. Исполнительными продюсерами были назначены Энди Мускетти, являющийся режиссёром фильмов «Оно» и «Оно 2», а также Барбара Мускетти и Джейсон Фукс. Сюжет написали Энди Мускетти, Барбара Мускетти и Джейсон Фукс, который также написал сценарий для сериала вместе с Шелли Милс. Режиссёром первой серии станет Энди Мускетти.

Сюжет 
Действие сериала «Добро пожаловать в Дерри» разворачивается в 1960-х годах, до событий фильмов «Оно» (2017) и «Оно 2» (2019). Проект сфокусируется на истории происхождения Пеннивайза, могущественного древнего существа, которое пробуждается каждые 27 лет, чтобы охотиться на детей городка Дерри.

Персонажи 
 Клоун Пеннивайз (Оно):Древнее злое существо, прибывшее на Землю из другого мира. Оно пробуждается каждые 27 лет, чтобы охотиться на детей городка Дерри, штат Мэн, питаясь как страхами детей, так и самими детьми. Излюбленным обликом этого существа является танцующий клоун Пеннивайз.

Производство

Разработка 
О разработке приквела к фильму «Оно» впервые стало известно в марте 2022 года. Проект был заявлен как сериал для HBO Max. Variety сообщила, что Энди Мускетти и  являются исполнительными продюсерами. Действие сериала будет происходить в 1960-х годах до событий фильма «Оно», а также будет включать историю происхождения клоуна Пеннивайза. Мускетти станет режиссёром первого эпизода, а Фукс — сценаристом всех эпизодов сериала. В июне 2022 года стало известно, что Шелли Милс также присоединилась к написанию сценария. Возвращение Билла Скарсгарда к роли Пеннивайза на данный момент не подтверждено. Создатель оригинального романа Стивен Кинг заявил, что не будет участвовать в разработке сериала, но с нетерпением ждёт его выхода. Он сказал: «Ну, теперь я не имею отношения к Пеннивайзу, потому что я не намерен возвращаться к „Оно“… это в руках людей, которые этим занимаются… Энди и Барбара [Мускетти] собираются снимать „Добро пожаловать в Дерри“, они, во всяком случае, об этом говорят. И у них вроде как рукопожатная сделка, я думаю, с HBO Max. Это интересная возможность сделать это. Они говорили о приквеле. Мне показалось, что это хорошая идея. Я бы с удовольствием посмотрел, чем занимался Пеннивайз за 27 лет до 50-х годов. Или, я думаю, это будут 80-е годы, потому что они обновили [сеттинг]. Так что это будет перед Второй мировой войной или что-то в этом роде. Будет интересно посмотреть, что из этого получится».

Премьера 
Премьера сериала «Добро пожаловать в Дерри» состоится на стриминговом сервисе HBO Max.

Примечания 

Оно (серия фильмов)
Телесериалы США 2020-х годов
Телесериалы на английском языке
Телесериалы, снятые по мотивам фильмов
Экранизации романов США
Телесериалы-приквелы